Изучение преступности в Российской империи охватывает период с 1721 по 1917 год. Основные характеристики преступности в этот период определялись развитием экономических отношений, в частности, отменой крепостного права и становлением капитализма.

Преступность в XIX веке 

Отдельные показатели преступности в Российской империи начали фиксироваться в первой половине XIX века (этим занимались А. Хвостов, Н. А. Неклюдов, Е. Анучин), однако упорядоченный и общий характер они приобрели лишь во второй половине XIX в. Учитывалось количество уголовных дел, осужденных, подсудимых.

В середине XIX в. отмечался рост числа подсудимых и осужденных (см. таблицу). С. С. Остроумов пишет: «…с 1857 по 1865 г. число подсудимых увеличилось на 1/3, а число осужденных более чем в 1,5 раза. Конечно, в определенной степени на это увеличение оказало влияние введение в 1860 г. в судах судебных следователей, что привело к более тщательному расследованию, а отсюда к росту числа возбужденных уголовных дел. Но, несомненно, основной причиной роста преступности явилось не процессуальное нововведение, а резкое изменение всей экономической обстановки в результате свершившегося в стране экономического переворота».

Имеются упорядоченные данные за 1874—1894 гг. по числу уголовных дел в общих и мировых судах, а также за 1874—1890 гг. — по осужденным. При этом необходимо учитывать, что численность дел в общих судах охватывала лишь незначительную часть преступности всей страны; кроме того, изменялась подсудность краж. Ввиду этого статистические данные не дают основания для каких-либо заключений о фактическом движении преступности.

Преступность в начале XX века 

Как видно из таблиц, динамика числа осуждённых была достаточно неоднозначной, хотя и имела общую тенденцию к росту. Число осуждённых общими судебными установлениями увеличилось на две трети, а уездными членами городских судов — в 2,5 раза. Эти суды рассматривали дела о наиболее серьёзных преступлениях. На динамику показателей преступности оказало влияние то, что в 1905—1906 гг. во многих губерниях страны было введено военное положение и положение усиленной и чрезвычайной охраны, в результате чего многие уголовные преступления наиболее тяжкого характера (убийство, грабежи и т. п.) были изъяты из общей судебной системы и переданы военно-полевым судам, а на менее тяжкие преступления и их субъектов вообще в этот период перестали обращать внимание, поскольку «внимание полиции ввиду общеопасного политического брожения в стране было занято преимущественно борьбой с этими ненормальными явлениями взбудораженной общественной жизни». С. С. Остроумов писал, что «в 43 губерниях вместо „либеральных“ мировых судей была введена „крепкая власть“ земских начальников, число осужденных последними так же, как и волостными судами, вообще не указывалось в статистических отчетах».

Динамика числа осуждённых несовершеннолетних также говорит об ухудшении криминальной ситуации в России начала XX в.:

В 1911—1917 гг. (а особенно после 1913 года) сведения о преступности приобретают иной характер, поскольку изменяются полнота статистики и показатели, использовавшиеся при составлении отчетов о преступности; отражается в основном не число осуждённых, а движение уголовных дел и число наиболее опасных уголовных преступлений по окружным судам.

Как видно из таблицы, наиболее быстрыми темпами прирастали имущественные (корыстные) преступления, в особенности экономические — нарушение уставов торговых и кредитных, подлоги в актах, обязательствах и т. д. Это связано с развитием капитализма в России, которое сопровождалось приростом тех видов преступности, которые характерны для рыночных отношений.

Зарубежные исследователи приводят следующую статистику коэффициентов насильственного причинения смерти (на 100000 населения) за период с 1902 по 1914 год:

См. также 
 Преступность
 Преступность в России

Примечания 

Преступность в Российской империи